Аэропорт Менорка (, ; () — один из трёх международных аэропортов Балеарских островов. Расположен на острове Менорка в 4,5 км на юго-запад от столицы острова Маона, в честь которого он иногда также неофициально называется. Аэропорт располагает одним терминалом на 16 выходов на посадку. Аэропорт имеет чётко выраженную сезонную загрузку. Наиболее важные направления авиасообщения — Барселона, Лондон, Пальма-де-Мальорка, Мадрид и Манчестер. В 2020 году аэропорт обслужил чуть более 1 миллиона пассажиров, что сделало его пятнадцатым по загруженности аэропортом в стране.

История 
Аэропорт был открыт 24 марта 1969 года, когда все гражданские рейсы были переведены из соседнего аэропорта Сан-Луис.

14 сентября 2006 г в новой части терминала, где велись строительные работы, произошло частичное обрушение кровли. Обрушение могло быть вызвано скоплением большого количества дождевой воды. Обломками завалило 20 человек и ранили ещё троих. Перед началом сезона 2008 года был завершен капитальный ремонт аэропорта. Теперь у него 16 гейтов, пять из которых связаны трапом с главным зданием терминала.

В 2016 году впервые годовой пассажиропоток, обслуженный через аэропорт, превысил 3 миллиона человек.

Авиакомпании и направления

Пассажирские

Грузовые

Пассажиропоток 

</div>

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Аэропорты Балеарских островов
Транспорт Менорки